Campionati mondiali di sci alpino 2015 – competizione di sci alpino organizzata dalla Federazione Internazionale Sci a Vail/Beaver Creek (Stati Uniti) dal 2 al 15 febbraio 2015
 Campionati mondiali di sci nordico 2015 – competizione di sci nordico organizzata dalla Federazione Internazionale Sci a Falun (Svezia) dal 18 febbraio al 1º marzo 2015